Едвард (Ед) Альберт Фейгенбаум (; 20 січня 1936)  — видатний американський інформатик та науковець в галузі штучного інтелекту, вважається засновником галузі експертних систем. Лауреат премії Тюрінга 1994 року.

Деякі праці

Статті 
 The Age of Intelligent Machines: Knowledge Processing--From File Servers to Knowledge Servers by Edward Feigenbaum

Книги

Примітки

Посилання 
 Перелік публікацій на DBLP  

Інформатики
Лауреати премії Тюрінга
Науковці США
Випускники Університету Карнегі-Меллон
Дослідники штучного інтелекту
Члени Національної інженерної академії США